Лос Паласиос има више значења:

 Лос Паласиос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Паласиос (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Паласиос, Сексион лос Паласиос (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Паласиос (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Паласиос (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Паласиос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику